Shigehara bezeichnet:
 ein japanisches Lehen: Shigehara (Han)

Shigehara ist der Familienname folgender Personen:
 Takehito Shigehara, japanischer Fußballspieler